RFN steht als Abkürzung für:

 Raufarhöfn, IATA-Code des isländischen Flughafens
 Réseau ferré national, eine Unterorganisation der staatlichen französischen Eisenbahngesellschaft

Abkürzung